, також відоме як редісу () чи редікомі () — жанр манґи і аніме, створених переважно для перегляду молодими жінками. Віковим еквівалентом джьосею для чоловіків є сейнен. В японській мові слово джьосей означає «жінка», причому це слово не має сексуального забарвлення.

Сюжет твору в цьому жанрі зазвичай описує повсякденне життя японської жінки. Невелика частина подій припадає на шкільні роки героїні (зазвичай там відбувається зав'язка сюжету, і знайомство з основними дійовими особами), але основний час присвячується життю дорослої жінки. Стиль малювання, який використовується в джьосеї реалістичніший, ніж в Шьодзьо, проте зберігає в собі деякі його характерні особливості. На відміну від шьоджьо, любовні стосунки показані в джьосей значно менше ідеалізуються і краще пророблені. Наприклад, твори, націлені на дорослу жіночу аудиторію і які розповідають про чоловічі гомосексуальні стосунки, рідко належать до яою, оскільки в джьосеї такий сюжет здебільшого реалістичніший і менш схильний до шаблону.

Джьосей часто насичений еротикою і сексуальними сценами, термін іноді використовується в аніме або манзі, переважно чоловічими персонажами, щоб позначити свій сексуальний потяг до дорослих жінок (зазвичай старших за себе за віком), по контрасту з лоліконом.

Приклади робіт

Див. також 
 Терміни аніме та манґи

Літератаура 

 Fusami Ogi, 2003: "Female Subjectivity and Shoujo (Girls) Manga (Japanese Comics): Shoujo in Ladies' Comics and Young Ladies' Comics". The Journal of Popular Culture, Volume 36, Issue 4, pages 780–803. .
 Gretchen Jones, 2003: 'Ladies' Comics': Japan's Not-So-Underground Market in Pornography for Women", US-Japan Women's Journal English Supplement, Volume 22, pages 3–30.
 Deborah Shamoon, "Office Sluts and Rebel Flowers: The Pleasures of Japanese Pornographic Comics for Women", in: Porn Studies, ed. Linda Williams, 2004.
 Gretchen Jones, "Bad Girls Like to Watch: Writing and Reading Ladies' Comics", in: Bad Girls of Japan, ed. Laura Miller and Jan Bardsley, 2005.
 Jonathan Clements, "Living Happily Never After in Women's Manga", in Manga & Philosophy, ed. Josef Steiff and Adam Barkman, 2010.

Посилання 

Аніме
Манґа